Řím může označovat:
 Řím – hlavní město dnešní Itálie i starověkého státu (Věčné město)

 náboženství 
 Řím (sídlo papeže) – sídlo hlavy římskokatolické církve, papeže, v městském státě Vatikán

historie
 Starověký Řím – obecné označení epochy antické civilizace
 Římské království – období vlády mytických a etruských králů v Římě (753–509 př. n. l.)
 Římská republika – republikánská etapa starověkých římských dějin (509–27 př. n. l.)
 Římská říše – období císařství
 Římané – občané starověkého Říma, resp. ve tvaru Rhomaioi obyvatelé byzantské říše

sport
 AS Řím – italský fotbalový klub

kultura
 Řím (seriál) – britsko-italský televizní seriál
 Starověký Řím: Vzestup a pád impéria – britská historická minisérie
 Řím – Vzestup a pád impéria – americký dokumentární seriál

Související články 
 Roma
 Rome
 Římanka, Říman
 Dějiny Říma